Tomboy hace referencia a varios artículos:

 Tomboy es una mujer que demuestra una apariencia o actitud que se consideran tradicionalmente masculinos, sin que esto influya de ninguna manera en su orientación sexual.
 Tomboy, aplicación de software libre para hacer anotaciones.

Además, puede referirse en el mundo del cine a:
 Tomboy (película de 2011)
 Tomboy (película de 1985)